Eremias este un gen de șopârle din familia Lacertidae. 

Cladograma conform Catalogue of Life:

Alte specii:

Eremias nikolskii
Eremias persica
Eremias pleskei
Eremias przewalskii
Eremias quadrifrons
Eremias regeli
Eremias scripta
Eremias strauchi
Eremias suphani

Referințe

Legături externe 

Eremias